Beeksalamanders (Desmognathus), geslacht van longloze salamanders.
 Beeksalamanders (Euproctus), geslacht van echte salamanders.